Protopopowka ist der Name folgender Orte in Russland:

 Protopopowka (Omsk), Ort im Rajon Ljubinski der Oblast Omsk

 siehe auch
Protopopiwka